Cadwallon ap Cadfan, koning van Gwynedd (625-634)
 Cadwallon ab Ieuaf, koning van Gwynedd (985-986)